Ba ali BA lahko pomeni:
 simbol Ba za kemijski element barij,
 kodo za Bosno in Hercegovino po standardu ISO 3166-1,
 kodo za baškirščino po standardu ISO 639-1
 faraona Baja iz Prve egipčanske dinastije

Glej tudi

Zunanje povezave